Ad de Bruijne (geograaf), geboren in 1936 en overleden in 2015
 Ad de Bruijne (theoloog), geboren in 1959